El término japonés Rengō Kantai puede referirse a:

 Rengō Kantai (llamada en castellano «la Flota Combinada»), el grueso de la flota de alta mar de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial;
 Rengō Kantai Shirei Chōkan: Yamamoto Isoroku (連合艦隊司令長官 山本五十六, en castellano: Almirante Yamamoto), película japonesa de 1968 dirigida por Seiji Maruyama y protagonizada por Toshirō Mifune;
 Rengō Kantai (連合艦隊), película japonesa de 1981 dirigida por Shūe Matsubayashi y producida por la compañía Toho;
 Rengō Kantai Shirei Chōkan: Yamamoto Isoroku (聯合艦隊司令長官 山本五十六), película de 2011 dirigida por Izuru Narushima y protagonizada por Kōji Yakusho.

Nota bene 

Si bien los títulos de dos de las películas de esta lista (la de 1968 y la de 2011) son homófonos y tienen exactamente el mismo significado, el título de 1968 emplea un carácter kanji actual en inicio de título, mientras que el título de la película de 2011 emplea el kanji vigente durante los hechos narrados.